Isabella av Valois, född 9 november 1389 i Paris, död 13 september 1409 i Blois, var en engelsk drottning genom sitt äktenskap med kung Rikard II av England. Hon kallades också för "Den lilla drottningen" i England.

Biografi
Isabella var dotter till Karl VI av Frankrike och Isabella av Bayern. Hon var därmed även syster till Katarina av Valois, som senare skulle gifta sig med Henrik V av England, och till kung Karl VII av Frankrike. 

Hon gifte sig vid sex års ålder med den nästan 30-årige Rikard II av England. Giftermålet hade arrangerats som ett tecken på fred mellan England och Frankrike, som då befann sig i tillfällig fred under hundraårskriget. Det faktum att hon var ett barn påpekades under förhandlingarna, men Rikard svarade då att varje dag skulle åtgärda åldersproblemet, att hennes ungdom var en fördel, eftersom han då kunde uppfostra henne i sin smak, och att han var ung nog att vänta. När Isabella själv underrättades av de engelska sändebuden, svarade hon att hon var glad över att få bli drottning av England, eftersom hon hade fått veta att hon då skulle bli en stor dam. Hon beskrevs som söt och med ett näpet uppträdande, och ska ha övat för sin roll som drottning. 

Rikard II reste till Paris för att hämta Isabella, där bröllopet firades med stora festligheter vid franska hovet, innan Isabella eskorterades till den engelska besittningen Calais, där paret vigdes av ärkebiskopen av Canterbury den 31 oktober 1396. De avreste sedan till England, där Isabella placerades i Windsor Castle för att uppfostras av lady de Courcy, som blev hennes hovmästarinna och guvernant (senare ersatt av lady Mortimer). Hon kröntes till drottning i Westminster i London 1397. Rikard ska ha behandlat henne med respekt och tyckt om henne; han besökte henne regelbundet på Windsor, där hon ska ha sett fram emot hans besök, och samtalade glatt med henne och hennes hovdamer. 

Äktenskapet blev aldrig fullbordat.  Den kanoniska lagen förbjöd sexuellt umgänge före tidigast tolv års ålder, och ett av villkoren i Isabellas äktenskapskontrakt var också att äktenskapet inte skulle fullbordas förrän tidigast när hon fyllde tolv. Eftersom Isabella blev änka vid tio års ålder, blev äktenskapet aldrig fullbordat.

Då Rikard II reste till Irland på krigståg 1399, utsåg han hertigen av York till regent och lämnade henne i Porchester Castle, och då han återvände möttes han av Henry of Bolingbrokes uppror, som avslutades med att han blev tillfångatagen och avsatt. Isabella hade under upproret flyttats av hertigen av York till först Wallingford och sedan till Leeds Castle. När hennes make blivit avsatt, förklarades hon som statsfånge och sattes i husarrest på Sunning Hill. Isabella var endast tio år när hon blev änka efter att hennes make mördades 1400. Det franska hovet efterfrågade då att hon skulle få återvända till Frankrike. Englands nye monark, Henrik IV, planerade att hon skulle gifta sig med hans son, den blivande Henrik V av England, men tvingades ge upp planerna då Isabella vägrade att gå med på dem och i stället demonstrativt gick in i en officiell sorgeperiod. Henrik IV lät henne till slut återvända till Frankrike i juli, men behöll hennes hemgift då hon for.  

Å 1406 upprepade Henrik IV sitt förslag om giftermål mellan Isabella och Englands tronarvinge, men förslaget avslogs, och hon gifte samma år om sig med sin kusin hertig Karl av Orléans 1406. Hon avled i barnsäng, nitton år gammal.

Anfäder

Referenser

Noter 

Födda 1389
Avlidna 1409
Englands drottningar
Huset Valois
Kvinnor
Franska prinsessor
Personer från Paris
Personer i England under 1300-talet